White Island (weiße Insel) ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 White Island (Illinois)
 White Island (Kentucky)
 White Island (Louisiana)
 White Island (Cumberland County, Maine)
 White Island (Hancock County, Maine)
 White Island (Knox County, Maine)
 White Island (Washington County, Maine)
 White Island (York County, Maine)
 White Island (New Hampshire)
 White Island (New Jersey)
 White Island (South Carolina)

in Neuseeland:
 Whakaari / White Island in der Region Bay of Plenty
 White Island (Otago) in der Region Otago

in der Antarktis:
 White Island (Enderbyland) an der Küste von Enderbyland
 White Island (Ross-Archipel)

in anderen Ländern:
 White Island, anderer Name der Eilean Bàn in Schottland
 White Island (County Fermanagh) im Lough Erne, Nordirland
 White Island (Scilly-Inseln), eine der Scilly-Inseln, England
 White Island (Nunavut) in Kanada
 White Island (Houtman-Abrolhos), Insel der Easter Group, Australien

White Island ist der Name folgender Orte:
 White Island Shores, census-designated place und Dorf im Plymouth County, Massachusetts, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Figuren von White Island, Steinfiguren auf der Insel White Island im County Fermanagh, Nordirland
 Whites Island
 White Islands